Klokkeren fra Notre Dame er en roman fra 1831 skrevet af Victor Hugo.

Romanen har dannet forlæg for flere teaterforestilinger, film m.v., og opslagsordet har derfor følgende betydninger:

 Klokkeren fra Notre Dame – Victor Hugos roman fra 1831

Film 
 Klokkeren fra Notre Dame (film fra 1939) – en filmatisering fra 1939
 Klokkeren fra Notre Dame (film fra 1956) – en filmatisering fra 1956
 Klokkeren fra Notre Dame (film fra 1996) – en Disney-tegnefilm fra 1996
 Klokkeren fra Notre Dame (film fra 1997) – en tv-film fra 1997
 Klokkeren fra Notre Dame 2 – en tegnefilm fra 2002

Teater og musicals 
 Klokkeren fra Notre Dame (musical) – en dansk musical
 Klokkeren fra Notre Dame (album) – et album med musikken til den danske musical skrevet af Sebastian